Prediger 

bezeichnet

 im Christentum im allgemeinen Sinn den Überbringer der christlichen Botschaft durch die Predigt, siehe Prediger
 das Bibelbuch Prediger Salomo, siehe Kohelet
 Ordensangehörige des Predigerordens, siehe Dominikaner
 das ehemalige Dominikanerkloster in Schwäbisch Gmünd, das jetzt als Kulturzentrum genutzt wird, siehe Prediger (Schwäbisch Gmünd)
 im Islam den Chatib, der die Chutba („Predigt“) beim Freitagsgebet hält
 als Hassprediger jemanden, der zu Feindschaft und Hass aufstachelt oder sogar direkt zu Gewalttaten aufruft

ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Prediger (1926–2017), russlanddeutscher Künstler

 Christoph Ernst Prediger (1701–1768), ein Anspacher Buchbinder, der mit seinem Werk Der in aller heut zu Tag üblichen Arbeit wohl anweisende accurate Buchbinder und Futteralmacher (1741–1753) als erster deutscher Fachschriftsteller des Buchbinderhandwerks gilt
 Dirk Prediger (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Lanette Prediger (* 1979), kanadische Skeletonsportlerin
 Reiner Prediger (* 1928), deutscher Politiker (CDU), MdL Saarland 
 Susanne Prediger (* 1971), deutsche Mathematikerin und Hochschullehrerin